Naya Sansar ist der Titel folgender Filme:

Naya Sansar (1941) von N. R. Acharya
Naya Sansar (1959) von Nanabhai Bhatt